

Patronyme
 Pol Thibaux, (1914-1963), est un chirurgien français, membre des Forces Françaises Libres et Compagnon de la Libération.
 François Thibaux, (1947-), est un écrivain français, fils du précédent.
 Jean-Michel Thibaux, (1949- ), est un écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme